Сакраменто има више значења:
 Сакраменто, главни град Калифорније
 Сакраменто (река), река у САД
 Округ Сакраменто, је округ у савезној држави Калифорнија
 Сакраменто (Нови Мексико), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Сакраменто (Кентаки), је град у америчкој савезној држави Кентаки
 Карла Сакраменто, португалска атлетичарка